Baltimora (geslacht), geslacht uit de composietenfamilie
 Baltimora (band), Britse band bekend van het nummer Tarzan Boy